Juan Carlos García puede referirse a:

 Juan Carlos García-Perrote Escartín (1955-), arquitecto y urbanista español. 
 Juan Carlos García González (1968-), exciclista español.
 Juan Carlos García (1969-), árbitro de baloncesto español.
 Juan Carlos García (1971-), actor y modelo venezolano.
 Juan Carlos García Pérez de Arce (1971-), arquitecto y político chileno.
 Juan Carlos García del Caño (1970-), torero español.
 Juan Carlos García Álvarez (1985-), futbolista mexicano.
 Juan Carlos García Barahona (1988-2018), futbolista hondureño.
  Juan Carlos "El Flaco" García, actor cómico argentino.